Бастьен:

Фамилия 
 Бастьен, Луи (1869—1961) — французский эсперантист и интендант французской армии.
 Бастьен, Луи (1881—1963) — французский велогонщик и фехтовальщик, чемпион Олимпийских игр 1900.
 Бастьен, Пьер (род. 1953) — французский композитор, создатель музыкальных машин.
 Бастьен, Самюэль (род. 1996) — бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника.

Двойная фамилия 
 Бастьен-Шарлебуа, Яник
 Бастьен-Лепаж, Жюль
 Бастьен-Тири, Жан-Мари

Имя 
 Озей, Бастьен (род. 1989) — французский легкоатлет.

См. также 
 Бастье